Бандаранаике — фамилия. Известные носители:
 Бандаранаике, Соломон (1899—1959) — премьер-министр Цейлона (Шри-Ланки) в 1956—1960, муж Сиримаво Бандаранаике;
 Бандаранаике, Сиримаво (1916—2000) — премьер-министр Шри-Ланки в 1965—1970, 1970—1977, 1994—2000, жена Соломона Бандаранаике, первая в мире женщина — премьер-министр.
 Бандаранаике, Анура (1949—2008) — ланкийский политический деятель, сын С.Бандаранаике и С.Бандаранаике.